Chéri, fais moi peur est le titre de plusieurs œuvres :
 Chéri, fais-moi peur, film français  de Jack Pinoteau sorti en 1958 ;
  Chéri, fais-moi peur (Natural Born Kissers), vingt-cinquième épisode de la  des Simpson diffusé en 1998 ;
  Chéri, fais-moi peur (Fears), seizième épisode de la  de Modern Family diffusé en 2010.

Voir aussi 
 Shérif, fais-moi peur (The Dukes of Hazzard), série télévisée américaine diffusée entre 1979 et 1985 ;
 Cherif, fais-moi peur, quatrième épisode de la  de Cherif diffusé en 2019.